Winner Take All (1924), filme com Buck Jones
 Winner Take All (1932), filme com James Cagney
 Winner Take All (1939), filme com Tony Martin

Desambiguações de cinema